Данная статья рассматривает математические методы в школьном курсе математики.

Понятие «метод»

Алгебраические методы

Метод уравнений и неравенств

Метод тождественных преобразований

Метод математической индукции

Векторно-координатный метод

Функционально-графический метод

Геометрические методы

Метод цепочки треугольников

Метод геометрических преобразований 
Методы геометрических преобразований делятся на три вида: поворот, параллельный перенос и осевая симметрия.

Метод поворота

Метод параллельного переноса

Метод осевой симметрии

Метод геометрических мест точек (ГМТ) 
Сущность метода ГМТ состоит в следующем: задача сводится к отыскиванию некоторой точки (или множества точек), характеризуемой условием, имеющий вид конъюнкции:  и , то есть задача состоит в отыскании множества .

Метод дополнительных построений

Методы математического анализа

Метод производной

Литература